Моя семья:
 «Моя семья» — американский фильм 1995 года.
 «Моя семья» — британский телесериал, выходивший в эфир в 2000—2011 годах
 «Моя семья» — телепередача, выходившаяее с 1996 по 2003 год.
 «Моя семья» — радиостанция, вещавшая в 2008—2010 годах.

 «Моя семья» — газета, издательство, интернет-портал.
 «Моя семья»  — советский мультфильм 1989 года.
 «Моя семья» — телекомпания.
 «Моя Семья» — марка фруктовых соков.

См. также 
 «Моя семья и другие звери» — автобиографическая повесть писателя-анималиста Джеральда Даррелла, вышедшая в свет в 1956 году.
 «Моя семья против всех» — телевизионная игра на телеканале СТС.